1. Mistrzostwa Świata Kadetów w Podnoszeniu Ciężarów zostały rozegrane w tajlandzkim Chiang Mai w dniach 19 - 24 maja 2009 roku.

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 

Zawody w podnoszeniu ciężarów
2009 w sporcie
2009 w Tajlandii
Sport w Tajlandii
Sport w Chiang Mai